Мартингал (от ) — элемент конской упряжи, который представляет собой короткий ремень шириной около трёх сантиметров, имеющий один конец с петлею и пряжкою, а другой — раздваивающийся на два ремня, к концам которых пришиваются специальные кольца. 

Мартингал петлёй надевается на переднюю подпругу и проходит между передними ногами лошади по груди к поводьям, которые продеваются через кольца мартингала.

При езде на мундштуке (железные удила с подъёмной распоркой у нёба, применяемые для облегчения управления лошадью) через кольца продеваются трензельные поводья, а при езде на уздечке в 4 повода — нижние поводья. 

Пряжка на конце, у петли служит для того, чтобы можно было удлинять и укорачивать мартингал, который является вспомогательным средством для правильного держания при езде головы и шеи лошади, а также для смягчения резких движений поводьев. Мартингал препятствует лошади вскидывать и задирать голову и способствует сдавать в затылке. 

Мартингал пригоняется так, чтобы кольца доходили до середины длины шеи лошади. При коротко пригнанном мартингале стесняется свобода движения шеи и головы лошади, а следовательно управление поводьями; слишком же длинный мартингал не достигает своего назначения. 

Мартингал пользуются при выездке, главным образом, при полевой езде, на конских охотах и на скачках.

Примечания

Литература 
 Ball. Charles E. Saddle up. Lippincott Williams & Wilkins, 1973, ISBN 0-397-00990-9, ISBN 978-0-397-00990-9 
 Slaughter. Jean. Horsemanship for Beginners, Alfred A. Knopf, 1952. ASIN: B000NWHDA0 

Конская упряжь